Vejle steht für:

 Vejle, Stadt in Dänemark

Vejle ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Madsen Vejle (1538–1606), dänischer evangelischer Bischof
 Jacob Madsen Vejle (Schachspieler) (* 1973), Schachspieler, Schachbuchautor und Verleger